Ракшина — женская форма русской фамилии  и топоним:
 Ракшина, Ирина Семёновна (род. 1962) — российская актриса кино и театра.

Другое 
 Ракшина (деревня) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.